Slovo moucha má více významů:

biologie
 několik rodů hmyzu z řádu dvoukřídlí
 Musca (rod) (např. moucha domácí)
 Pyrellia
 Mesembrina (např. moucha kosmatka)
 moucha tse-tse (Glossina palpalis)

kinematografie
 Moucha (film, 1958) – americký sci-fi hororový film s Vincentem Pricem v hlavní roli, režie Kurt Neumann
 Moucha (film, 1986) – americký sci-fi hororový film s Jeffem Goldblumem v hlavní roli, režie David Cronenberg
 Moucha II – americký sci-fi hororový film z roku 1989, režie Chris Walas

ostatní
 Souhvězdí Mouchy – souhvězdí na jižní obloze
 Moucha (příjmení) – české příjmení
 Programátorská chyba – chyba v počítačovém programu, častěji označovaná jako bug
 hovorový výraz pro menší nedostatek či drobnou chybu (např. fráze „má to ještě své mouchy“)

Externí odkazy